Wickham – miejscowość w stanie Australia Zachodnia
 Wickham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Wickham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Wickham – miejscowość w Nowej Południowej Walii (Australia)
 Wickham Bishops – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Wickham Fell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear, w Gateshead
 Wickham Green 
 Wickham Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire 
 Wickham Market – miasto w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Wickham Skeith – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk 
 Wickham St Paul – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex 
 Wickham Street
 Hurst Wickham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex
 West Wickham

Osoby:
 Aleck Wickham – piłkarz z Wysp Salomona grający na pozycji obrońcy
 Connor Wickham – angielski piłkarz grający na pozycji napastnika
 Wesley Wickham – piłkarz z Turks i Caicos grający na pozycji napastnika